Charles Henri Chantreau de La Jouberderie (mort en 1850) : officier français lors de la Révolution française
 Olivier Chantreau : acteur français
 Pierre-Nicolas Chantreau (1741-1808) : historien, journaliste, grammairien et lexicographe français.